Хаммарбю ИФ () — спортивный клуб из Стокгольма, Швеция. Включает отделения по нескольким видам спорта, среди которых

 «Хаммарбю» — футбольный клуб
 «Хаммарбю» — клуб по хоккею с шайбой
 «Хаммарбю» — клуб по хоккею с мячом

См. также 
 Хаммарбю каналь (станция метро)